Никозия — название двух средиземноморских населённых пунктов:

 Никосия (, ) — столица Кипра.
 Никозия () — коммуна в Италии, располагается в регионе Сицилия, в провинции Энна.
Никосия — фамилия:

 Никосия, Фрэнсис (, род. 1945) — американский (США) историк, исследователь Холокоста.

См. также 
 Никосия (значения)